Аро́сева:

 Аросева, Елена Александровна (1923—2016) — советская и российская актриса.
 Аросева, Ольга Александровна (1925—2013) — советская и российская актриса.

См. также 
 Аросев